Войномир — первый правитель Паннонской Хорватии, который правил с 791 по 810 г..

Об этом правителе есть множество неясных вещей — от его происхождения и места проживания, и до его имени, которое в «Франкских анналах» писалось как Uuonomyro или Uuonomiro.

Известен тем, что в 796—799 воевал на стороне франков против авар. В результате совместных усилий Войномира и Карла Великого, авары были изгнаны из Хорватии, но Войномир, в обмен на военную помощь, был вынужден принять христианство.

Литература 
 Annales regni Francorum inde ab a. 741 usque ad a. 829, qui dicuntur Annales Laurissenses maiores et Einhardi. Herausgegeben von Friedrich Kurze. XX und 204 S. 8°. 1895. Nachdruck 1950.
 Nenad Labus, «Tko je ubio vojvodu Erika», Radovi Zavoda povijesnih znanosti HAZU u Zadru, sv. 42/2000, str. 1-16.
 Goldstein, Ivo (1995). Hrvatski rani srednji vijek, Zagreb: Novi Liber. ISBN 953-6045-02-8
 Klaić, Nada (1971). Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku, Zagreb: Školska knjiga.

Князья Хорватии
Правители Европы VIII века
Правители Европы IX века